Даниэль Нестор и Кристина Младенович — победители турнира.

Чемпионы прошлого года — пара Майк Брайан / Лиза Реймонд — не защищали свой титул, но Лиза принимала участие в турнире в паре с бразильцем Бруно Соаресом и дошла до финала.

Общая информация 
Представитель Франции сыграл в финале Уимблдонского турнира в смешанном парном разряде впервые с 2005 года (и, как и тогда, победил), Бразилии — впервые с 1967 года.

Даниэль Нестор, благодаря этому финалу, смог сыграть в решающих матчах всех четырёх турниров Большого шлема в миксте, но впервые смог победить где-то кроме австралийского чемпионата.

Посев 
Все сеянные начинали турнир со второго раунда.

  Бруно Соарес /  Лиза Реймонд (Финал)
  Хория Текэу /  Саня Мирза (Четвертьфинал)
  Ненад Зимонич /  Катарина Среботник (Полуфинал)
  Максим Мирный /  Андреа Главачкова (Второй раунд)
  Александр Пейя /  Анна-Лена Грёнефельд (Третий раунд)
  Марсело Мело /  Лизель Хубер (Третий раунд)
  Рохан Бопанна /  Чжэн Цзе (Четвертьфинал)
 ' Даниэль Нестор /  Кристина Младенович (Титул)

<ol start=9>
 Трет Конрад Хьюи /  Ракель Копс-Джонс ''(Второй раунд)
 Айсам-уль-Хак Куреши /  Кара Блэк ''(Третий раунд)
 Марцин Матковский /  Квета Пешке ''(Четвертьфинал)
 Франтишек Чермак /  Луция Градецкая ''(Второй раунд)
 Скотт Липски /  Кейси Деллакква ''(Третий раунд)
 Давид Марреро /  Кимико Датэ-Крумм ''(Третий раунд)
 Леандер Паес /  Чжэн Сайсай ''(Второй раунд)
 Иван Додиг /  Марина Эракович (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Марк Ноулз /  Сабина Лисицки (Второй раунд, отказ)
  Джейми Дельгадо /  Тара Мур (Первый раунд)
  Доминик Инглот /  Йоханна Конта (Второй раунд)

<ol start=4>
 Кайл Эдмунд /  Эжени Бушар ''(Первый раунд)
 Джеймс Блейк /  Донна Векич ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые